

Савіньї () — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Савіньї () — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Савіньї () — муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Савіньї () — муніципалітет у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Савіньї () — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона

 Савіньї-Левеско — муніципалітет у департаменті В'єнна
 Савіньї-Пуаль-Фоль — муніципалітет у департаменті Ньєвр
 Савіньї-ан-Верон — муніципалітет у департаменті Ендр і Луара
 Савіньї-ан-Ревермон — муніципалітет у департаменті Сона і Луара
 Савіньї-ан-Сансерр — муніципалітет у департаменті Шер
 Савіньї-ан-Сетен — муніципалітет у департаменті Шер
 Савіньї-ан-Терр-Плен — муніципалітет у департаменті Йонна
 Савіньї-ле-Бон — муніципалітет у департаменті Кот-д'Ор
 Савіньї-ле-В'є — муніципалітет у департаменті Манш
 Савіньї-ле-Сек — муніципалітет у департаменті Кот-д'Ор
 Савіньї-ле-Тампль — муніципалітет у департаменті Сена і Марна
 Савіньї-су-Мален — муніципалітет у департаменті Кот-д'Ор
 Савіньї-су-Фе — муніципалітет у департаменті В'єнна
 Савіньї-сюр-Ардр — муніципалітет у департаменті Марна
 Савіньї-сюр-Бре — муніципалітет у департаменті Луар і Шер
 Савіньї-сюр-Грон — муніципалітет у департаменті Сона і Луара
 Савіньї-сюр-Ен — муніципалітет у департаменті Арденни
 Савіньї-сюр-Клері — муніципалітет у департаменті Йонна
 Савіньї-сюр-Орж — муніципалітет у департаменті Ессонн
 Савіньї-сюр-Орж — кантон в департаменті Ессонн регіону Іль-де-Франс
 Савіньї-сюр-Сей — муніципалітет у департаменті Сона і Луара

Савіньї — громада в кантоні Во

Персоналії 
 Анрі Савіньї — французький медик.
 Фрідріх Карл фон Савіньї — німецький правознавець.